Városy Gyula (1846–1910) székesfehérvári, majd kalocsai érsek, pápai kamarás, író
 Városy Gyula (1858–1926) római katolikus plébános, író, költő, országgyűlési képviselő